Uloborus canus est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Uloboridae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Australie.

Publication originale 
 MacLeay, 1827 : Annulosa. Narrative of a survey of the intertropical and western coasts of Australia, London ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Uloboridae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique d'Australie